W Polsce
 Kruszewiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno 
 Kruszewiec – osada w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubochnia
 Kruszewiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn 
 Kruszewiec – gromada w powiecie kętrzyńskim

Zobacz też 
 Kruszewiec-Kolonia